Martin Vahl kan syfta på:

* Martin Vahl (1749–1804), dansk botaniker
 Martin Vahl (1869–1946), dansk geograf och botaniker